Татьяна Григорьевна Петлюк (, род. 22 февраля 1982 года) — украинская бегунья, которая специализируется на дистанции в 800 метров.

Биография 
Петлюк заявила о себе с самого юного возраста, выиграв золото на Европейском молодежном олимпийском фестивале, серебро на чемпионате мира среди юниоров 1999 года в легкой атлетике, а затем стал бронзовым призёром на Чемпионате Европы по легкой атлетике 2001 года. Она была лучшей бегуней Украины в 800 м с 2004 по 2009 год, выиграв 7 национальных титулов за этот период.

Личная жизнь 
Она получила степень магистра в спортивной психологии в Киевском Национальном университете физической культуры и спорта в 2008 году.

Татьяна Петлюк замужем, у неё есть сын.

Достижения

См. также 
 Лобанова, Лилия Александровна

Примечания

Ссылки 
 Вице-чемпионка мира Татьяна Петлюк: «Сбылась моя давняя мечта — обыграть легендарную Марию Мутолу» 
 Татьяна ПЕТЛЮК: «Первую тату сделала в 19 лет» 
 Татьяна Петлюк: «Можно было бы выступить в Портленде, но как потом готовиться к Олимпиаде?» 

Бегуны на средние дистанции Украины
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы Украины по лёгкой атлетике
Легкоатлеты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил